Корвет «Рында»:
 «Рында» — винтовой парусный корвет, построенный в 1856 году, участник экспедиции русского флота к берегам Северной Америки в 1863—1864 годах.
 «Рында» — бронепалубный корвет, корабль типа «Витязь», построенный в 1885 году; 8 мая 1917 года был переименован в «Освободитель».